Österrikiska ishockeyligan 2007/2008, även känd som EBEL 2007/2008, var den högsta divisionen för ishockey i Österrike för säsongen 2007/2008. Totalt 10 lag deltog, varav sju från Österrike, två från Slovenien och ett lag från Ungern. De tio lagen spelade totalt 54 omgångar vardera i grundserien, varefter de åtta främsta gick vidare till slutspel. Efter säsongens slut stod EC Red Bull Salzburg som både österrikiska mästare och EBEL-mästare för säsongen 2007/2008 efter att ha besegrat HDD Olimpija Ljubljana i finalen med 4-2 i matcher.

Grundserien

Placeringsomgång

Kvalifikationsomgång

Slutspel

Kvartsfinal
Vienna Capitals – HC Innsbruck 3–0 i matcher
EC Red Bull Salzburg – EC VSV 3–2 i matcher
EHC Linz – HK Jesenice 3–2 i matcher
EC KAC – HDD Olimpija Ljubljana 0–3 i matcher

Semifinal
Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg 0–4 i matcher
EHC Linz – HDD Olimpija Ljubljana 2–4 i matcher

Final
EC Red Bull Salzburg – HDD Olimpija Ljubljana 4–2 i matcher

Källa

Säsonger av den österrikiska ishockeyligan
2008 i Österrike
2007 i Österrike
Ishockeysäsongen 2007/2008